Haan může být:

toponymum
 německý název pro Háj u Duchcova
 Haan (město) – německé město v Severním Porýní-Vestfálsku

příjmení
 Arie Haan (* 1948) – nizozemský fotbalista a trenér
 Foppe de Haan (* 1943) – nizozemský fotbalový trenér
 Jacob Israël de Haan (1881–1924) – nizozemský spisovatel a novinář židovského původu
 Mária Haan – česká zpěvačka, operní pěvkyně
 Richard Haan (* 1949) – český zpěvák, operní pěvec a dálkový plavec
 Václav Haan (také Hahn, 1714–1765) – český hudební skladatel

podobné příjmení
 Hahn
 

Rozcestníky - místopisné jméno